Владимир Свачина (; , Студенка, Чехия) — чешский хоккеист, центральный нападающий. Играет за клуб чешской Экстралиги «Витковице».

Карьера 
Владимир Свачина является воспитанником остравского хоккея. В юниорские годы играл в команде «Поруба». В Экстралиге дебютировал в 2007 году в составе «Витковице». Также играл за «Либерец» и «Тршинец». После завоевания своего первого чемпионского титула, не смог договориться об условиях нового контракта с «Тршинцем». Сезон 2019/2020 начал в родном клубе «Поруба», в первой лиге. Но уже в начале сезона подписал контракт с командой Экстралиги «Комета».  В конце декабря Свачина вновь сменил клуб, перейдя в «Пардубице». 8 января 2021 года вернулся в «Витковице».

С 2012 по 2015 год провёл 15 матчей за сборную Чехии, забил 1 гол.

Достижения 

 Чемпион Чехии 2019

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2010, 2011, 2017, 2018

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 Чешская экстралига — 710 игр, 363 очка (158+205)
 Сборная Чехии — 15 игр, 7 очков (1+6)
 Лига чемпионов — 31 игра, 17 очков (9+8)
 Кубок Шпенглера — 9 игр, 7 очков (3+4)
 Чешская первая лига — 74 игры, 54 очка (21+33)
 Словацкая экстралига — 16 игр, 6 очков (4+2)
 Хоккейная лига Онтарио — 129 игр, 48 очков (13+35)
 Всего за карьеру — 984 игры, 502 очка (209+293)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на www.eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «РТ Торакс»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Миссиссога АйсДогз»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Попрад»